5796 км, 5796-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 5796 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Республика Бурятия). Код 936320.
 5796 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога (Забайкальский край). Код 940222.